

138-ма радіотехнічна бригада (Україна)
 138-ма зенітна ракетна бригада (Україна)

138-ма зенітна ракетна бригада (СРСР)